Etjoia dentitransitus is een uitgestorven cynodont die behoorde tot de familie Traversodontidae. De soort leefde tijdens het Laat-Trias in zuidelijk Afrika.

Fossiele vondsten 
Etjoia werd in 2020 beschreven op basis van een bijna complete schedel en enkele halswervels, die gevonden zijn in de bovenste lagen van de Omingonde-formatie in Namibië. De fossielen dateren uit Ladinien of Carnien. De geslachtsnaam verwijst naar de Etjo-berg waar de fossielen zijn gevonden.

Kenmerken 
De soortnaam dentitransitus verwijst naar het gebit van Etjoia, dat een overgangsvorm is tussen dat van de basale gomphodonten en de herbivore latere traversodonten. Etjoia zelf was een omnivoor. De schedel is 88,5 mm lang. De lichaamslengte wordt geschat op 40 tot 55 cm met een gewicht van ongeveer 3,2 kg. Hiermee was Etjoia een middelgrote vorm binnen de Traversodontidae.

Cynodontia
Trias